Powyższa nazwa może odnosić się do:
 Nikolsk (obwód penzeński)
 Nikolsk (obwód wołogodzki)
 Nikolsk – w latach 1917-1926 była nazwa miasta Ussuryjsk

Linki zewnętrzne